Зельда Шнеерсон-Мишковски (, также известна как Зельда; , Екатеринослав — ) — израильская поэтесса.

Биография 
Родилась в Екатеринославе, в семье Шолома-Шлома и Рахели (Хейн) Шнеерсонов. Её отец был прямым потомком третьего Любавичского Ребе Цемаха Цедека (Менахема-Мендла Шнеерсона). И она выросла в семье с сильными хасидскими традициями Хабада. В 1925 году семья Шнеерсонов репатриируется в Эрец-Исраэль, в Иерусалим. В 1950 году вышла замуж за Хаима Арье Мышковского. 

Первая книга поэм поэтессы издана в 1967 году. Её поэзия отражает глубокую религиозность и уважение к традиции поэтессы, например сочинение Kaasher berakhti al hanerot.

Зельда работала преподавателем в Иерусалиме. Наиболее известным среди её студентов является Амос Клаузнер, позднее ставший всемирно известным писателем-новелистом под именем Амос Оз.

В 2021 году в городе Днепр установили мурал в честь Зельды Шнеерсон-Мишковски.

Примечания

Литература 
 The Modern Hebrew Poem Itself, (2003), ISBN 0-8143-2485-1

Поэты подмандатной Палестины
Поэты Израиля
Поэты на иврите
Поэтессы по алфавиту
Лауреаты премии имени Бялика
Поэтессы XX века
Поэтессы Израиля